La YUBA liga 1990-1991 è stata la 47ª edizione del massimo campionato jugoslavo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio della POP 84 Spalato.

Regular season

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
1990-1991